Huta se poate referi la:
 Localități din Moldova, România:
 Huta, Bacău. Denumit și Fabrica de Sticlă
 Localități din Transilvania, România:
 Huta (), Bihor
 Huta Voivozi (, ), Bihor
 Huta (), Cluj
 Huta (), Sălaj
 Marca-Huta (), Sălaj
 Huta-Certeze (), Satu Mare
 Șinteu ()
 Alte sensuri
 Pasul Huta

Vezi și 
 húță (húța)
 

Toponime maghiare
Toponime slave
Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Împrumuturi lingvistice din limbile slave